Kongolesisch steht für 
 die rechtliche Mitgliedschaft einer natürlichen Person zu folgenden Staaten
 Demokratischen Republik Kongo
 Republik Kongo
 sowie historisch zu weiteren Staaten, siehe Kongo 
 Menschen kongolesischer Abstammung (Ethnie) bzw. bestimmter kultureller Merkmale, siehe Kongolese